Andreas Schlüter (1664-1714) – scultore e architetto tedesco
 Dieter Schlüter (1931) – ingegnere e imprenditore tedesco
 Poul Schlüter (1929-2021) – politico danese
 6350 Schlüter – asteroide della fascia principale